Loch Gorm ist der Name folgender Seen in Schottland:

 Loch Gorm (Islay), See auf der Insel Islay in der Council Area Argyll and Bute
 Loch Gorm (Fannichs), See in der Bergkette der Fannichs in der Council Area Highland